Muli eller Múli kan syfta på:

Geografi

Färöarna 

 Múli – en by längst norrut på ön Borðoys östkust i Färöarna

Grekland 

 Nisída Pontikonísi, ö, Kreta,

Indonesien 

 Selat Marianne, sund, Papua,

Kina 

 Muli, Liangshan – ett autonomt tibetanskt härad i prefekturen Liangshanoch provinsen Sichuan, Folkrepubliken Kina.

Maldiverna 

 Muli, Maldiverna, ö, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar